Akobo, une rivière frontalière entre le Soudan du Sud et l'Éthiopie ;
 comté d'Akobo, un comté du Soudan du Sud ;
 Akobo, une ville de l'État de Jonglei au Soudan du Sud ;
 Akobo, un woreda de la région Gambela en Éthiopie.